Безрукавка — одяг, трикотажний пуловер без рукавів
 Безрукавка — село, Рубцовський район, Алтайський край, Росія